Résultats détaillés du tournoi de tennis de Delray Beach 2011 qui se déroule du 21 au  sur dur (ext.). C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Juan Martín del Potro remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale contre Janko Tipsarević. Il emporte son  ATP en simple.
 En double, Scott Lipsky et Rajeev Ram s'imposent en finale face à Christopher Kas et Alexander Peya. Il s'agit du  en double pour Lipsky et du  pour Ram.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2011
ATP 2011
Sport en Floride en 2011
Tennis en février 2011
Tennis aux États-Unis en 2011
Sport aux États-Unis en février 2011